Brossard – miasto w Kanadzie

Osoby o tym nazwisku:
 Nicole Brossard – kanadyjska pisarka
 Sébastien de Brossard – francuski kompozytor i pisarz muzyczny